Świstowy Przechód – przełęcz w polskich Tatrach Wysokich
 Świstowy Przechód – przełęcz w słowackich Tatrach Wysokich